De kwalificatie voor de Afrika cup 2019 was een toernooi van de Confédération Africaine de Football (CAF) om te bepalen welke landen mogen deelnemen aan het eindtoernooi van de Afrika Cup in 2019. Dat zal de 32ste editie zijn van het Afrikaans kampioenschap voetbal, een voetbaltoernooi voor Afrikaanse voetbalelftallen. Egypte is het gastland van dat toernooi, dat land doet wel mee aan dit kwalificatietoernooi, maar is dus automatisch geplaatst. De kwalificatie vond plaats tussen 22 maart 2017 en 24 maart 2019.

Loting
In totaal schreven 51 landen zich in voor dit kwalificatietoernooi. Ook het gastland, tevens titelhouder, Kameroen, doet mee aan de kwalificatie, hoewel deze al automatische gekwalificeerd is. De loting vond plaats op 12 januari 2017 om 19:30 (UTC+1), in Libreville, Gabon.

Klassering
Om de klassering en de potindeling te bepalen werd gebruikgemaakt van de scores van de toernooi om de Afrika Cup vanaf 2012 tot en met 2017. Ook de resultaten die werden behaald voor het wereldkampioenschap voetbal van 2014 telden mee. CAF gebruikt een eigen systeem om het aantal punten te bepalen. De landen met nummer 1–45 (potten 1–4) gaan direct naar de groepsfase. De landen met nummer 46–51 (Pot 5) spelen eerst een voorronde.

Overzicht

voetnoten

Speeldagen
Onderstaand schema laat zien op welke dagen er gespeeld wordt. De oorspronkelijk vastgestelde data werden veranderd in november 2017, omdat de Afrikaanse landen die deelnemen aan het WK 2018 (Nigeria, Senegal, Egypte, Tunesië en Marokko) tijd wilden om vriendschappelijk wedstrijden te spelen in maart 2018, om zich zo te kunnen voorbereiden voor het WK. Omdat het toernooi van de Afrika Cup 2019 verplaatst is van januari naar juni–juli was er ook meer tijd beschikbaar om kwalificatiewedstrijden te spelen.

Voorronde
Zes teams spelen in deze ronde. Deze landen zijn het laagst geklasseerd op basis van de scores van de toernooi van de Afrika Cup 2012 tot en met 2017 en de wedstrijden die werden gespeeld voor het wereldkampioenschap 2018. In deze voorronde spelen steeds 2 landen tegen elkaar in een uit- en thuiswedstrijd. De drie winnaars van deze ronde plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Van tevoren is al geloot in welke groep het land terecht zal komen wanneer het de groepsfase bereikt. In totaal zijn 45 landen al geplaatst voor de groepsfase. 

Madagaskar wint met 4–2 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase en komt terecht in Groep A. 

Comoren wint met 3–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase en komt terecht in Groep B.

Zuid-Soedan wint met 6–2 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase en komt terecht in Groep C.

Groepsfase

De 48 landen zijn verdeeld in 12 groepen van vier (Groep A tot en met Groep L). Hierbij zijn 45 landen direct geplaatst en daarbij komen de drie winnaars uit de voorronde. Op het moment van de loting waren deze landen nog niet bekend. De winnaar van wedstrijd 1 komt terecht in groep A, de winnaar van wedstrijd 2 komt in groep B en de winnaar van wedstrijd 3 zal spelen in groep C.

In tegenstelling tot het kwalificatietoernooi van 2017 doet het gastland ook mee aan de kwalificatie. Toen de kwalificatie begon zouden er 16 landen meedoen aan het hoofdtoernooi. Niet alle nummers 2 uit de kwalificatiepoules zouden dan door gaan. In plaats van 16 landen mogen er op het toernooi echter 24 landen meedoen, dat werd  besloten op een CAF bijeenkomst in Rabat (Marokko). Dat betekent dat ook de nummers 2 uit de kwalificatiepoules automatisch geplaatst zijn.

Legenda

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Groep I

Groep J

Groep K

Groep L

Gekwalificeerde landen

1 Vetgedrukt betekent dat het land kampioen werd van dat toernooi.
2 Schuin betekent dat het land het toernooi dat jaar organiseerde.

Externe links
 www.cafonline.com

2019
Voetbal in 2017
Voetbal in 2018
Voetbal in 2019